Palazzo Patriarcale bezeichnet zwei Patriarchenpaläste in Italien:
 Palazzo Patriarcale (Udine) und
 Palazzo Patriarcale (Venedig).